Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70, una cantata  di Johann Sebastian Bach
Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70a, un'altra cantata  di Johann Sebastian Bach